Gigliotti ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Gigliotti (1922–2001), US-amerikanischer Klarinettist und Musiklehrer
 David Gigliotti (* 1985), französischer Fußballer
 Donna Gigliotti (* 1955), US-amerikanische Filmproduzentin
 Emanuel Gigliotti (* 1987), argentinischer Fußballer
 Frank Gigliotti (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 Gilbert L. Gigliotti (* 1961), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Lupe Gigliotti (1926–2010), brasilianische Film- und Theaterschauspielerin
 Vittorio Gigliotti (1921–2015), italienischer Architekt und Bauingenieur
 Yolanda Christina Gigliotti alias Dalida (1933–1987), französische Sängerin und Schauspielerin